Calicot, un tissu de coton.
 Calicot, dans le domaine de l'affichage publicitaire, désigne une affiche très allongée dans le sens de la largeur.
 Calicot, dans l'univers des plâtriers et plaquistes, il s'agit d'une bande droite ou à fissures maille permettant de renforcer le rebouchage des fissures ou la jointure de 2 plaques de plâtre. S'utilise pour murs et plafonds bruts ou peints : plâtre, carreaux et plaques de plâtre, ciment, parpaings, briques et tous enduits

Voir aussi 
L'homophone « Calico », qui désigne une variante de robe de chat tricolore.